Regeringen Willoch kan syfta på:

 Regeringen Willoch I, norsk regering 1981-83
 Regeringen Willoch II, norsk regering 1983-86